est la formule brute de plusieurs isomères.

 Composés carbonylés :
 Aldéhyde caféique, numéro CAS 
 Acétopipérone, numéro CAS 
 6-Hydroxy-4-méthyl-1-benzofuran-3(2H)-one, numéro CAS 
 6-Hydroxy-7-méthyl-1-benzofuran-3(2H)-one, numéro CAS 

 Acides
 Acide coumarique
 Acide orthocoumarique, numéro CAS 
 Acide métacoumarique, numéro CAS 
 Acide paracoumarique, numéro CAS 
 Acide acétylbenzoïque
 Acide 2-acétylbenzoïque, numéro CAS 
 Acide 3-acétylbenzoïque, numéro CAS 
 Acide 4-acétylbenzoïque, numéro CAS 
 Acide phénylpyruvique, numéro CAS 
 Acide 1,3-dihydro-2-benzofurane-4-carboxylique, numéro CAS 
 Acide 2,3-dihydro-1-benzofurane-5-carboxylique, numéro CAS 

 Esters
 Formylbenzoate de méthyle
 2-Formylbenzoate de méthyle, numéro CAS 
 3-Formylbenzoate de méthyle, numéro CAS 
 4-Formylbenzoate de méthyle, numéro CAS